Magnolia puede referirse a:
Magnolia, el género de plantas.
Magnolia, película estadounidense de 1999 escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson.
Magnolia, banda de blues rock de La Serena Chile
Magnolia, álbum debut de la banda de rock estadounidense Turnover.
Magnolia TV, productora de televisión española nacida en el año 2004.
Varias localidades de Estados Unidos:
Magnolia (Arkansas)
Magnolia (Delaware)
Magnolia (Illinois)
Magnolia (Iowa)
Magnolia (Kentucky)
Magnolia (Luisiana)
Magnolia (Minnesota)
Magnolia (Misisipi)
Magnolia (Nueva Jersey)
Magnolia (Carolina del Norte)
Magnolia (Ohio)
Magnolia (Texas)
Magnolia (Wisconsin)
Magnolia CMS, aplicación de software libre.
(1060) Magnolia, asteroide.